

Geografie

Frankrijk
 Charenton-du-Cher, plaats en gemeente in het departement Cher (Frankrijk)
 Kanton Charenton-du-Cher, kanton in het departement Cher (Frankrijk)
 Charenton-le-Pont, plaats en gemeente in Val-de-Marne (Frankrijk)
 Kanton Charenton-le-Pont, kanton in Val-de-Marne (Frankrijk)
 Charenton-Saint Maurice, oorspronkelijke naam van de gemeente Saint-Maurice

Noord- en Zuid-Amerika
 Charenton (Louisiana), plaats in Louisiana (VS)
 Charenton (Frans-Guyana), plaats in Frans-Guyana

Overig
 Asile de Charenton, zie psychiatrisch ziekenhuis Hôpital Esquirol
 Charenton - Écoles, metrostation in de gemeente Charenton-le-Pont
 Porte de Charenton (metrostation), metrostation in de gemeente Parijs
 tot juli 1939 de naam van metrostation Dugommier (metrostation) in Parijs
 Charenton (personage), personage uit Pied Piper van Nevil Shute
 SO Charenton, Franse voetbalclub